Alain Le Foll (1934-1981), un artiste français pluridisciplinaire ;
 Gaëlle Le Foll (1991-), athlète française ;
 Jacques Le Foll (1946-), entrepreneur et dirigeant d’entreprise français ;
 Marcel Le Foll, arbitre de football français ;
 Robert Le Foll (1934-), homme politique français, qui fut notamment député de Seine-et-Marne ;
 Stéphane Le Foll (1960-), homme politique français, qui fut notamment député européen et ministre de l'Agriculture ;
 Yves Le Foll (1912-1998), homme politique français, qui fut notamment député des Côtes-du-Nord et maire de Saint-Brieuc.

Patronyme breton